

Cinema 
Dangerous Curves – film del 1924 diretto da William Campbell
Funamboli (Dangerous Curves) – film del 1929 diretto da Lothar Mendes
Curve pericolose (Dangerous Curves) – film del 1988 diretto da David Lewis
Dangerous Curves – film del 2000 diretto da Jeremiah Cullinane

Letteratura 
Curve pericolose (Dangerous Curves) – romanzo di Peter Cheyney del 1939

Musica 
Dangerous Curves – album di Lita Ford del 1991

Televisione 
Belle e pericolose (Dangerous Curves) – serie televisiva statunitense
 Curve pericolose (Dangerous Curves) – episodio della ventesima stagione de I Simpson
 Dangerous Curves – episodio della quarta stagione di The Girls Next Door